Azad Jammu i Kashmir, part del Caixmir administrada pel Pakistan
 Associació Japonesa de Karate, organització de karate estil shotokan del Japó